Iwan Iljitsch Glasunow ist der Name folgender Personen:

* Iwan Iljitsch Glasunow (Politiker) (1826–1890), russischer Politiker, St. Petersburger Bürgermeister (1881–1885), Geheimrat und Buchverleger
 Iwan Iljitsch Glasunow (Künstler) (* 1969), russischer Künstler

ru:Глазунов, Иван Ильич